Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2000 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 augustus 2000 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Venus Williams uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale ver­sloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Monica Seles in twee sets. Williams wist voor de tweede achtereenvolgende keer het toer­nooi van New Haven op haar naam te schrij­ven. Het was haar dertiende WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Dominique Van Roost was als zesde geplaatst en bereikte de kwartfinale, waarin zij werd geklopt door de Amerikaanse Monica Seles.
 Ook Kim Clijsters kwam tot de kwartfinale – zij werd uitgeschakeld door Française Nathalie Tauziat.
 Justine Henin had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij nog haar openings­partij.
 Sabine Appelmans strandde in de eerste ronde, door verlies van haar landgenote Henin.

Speelsters uit Nederland hadden zich niet ingeschreven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatsts titelverdedigsters, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez.

Het als tweede geplaatste duo Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Française Halard-Decugis had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Japanse Sugiyama elf.

Het Belgische team Els Callens en Dominique Van Roost kwam niet voorbij de eerste ronde. Ook hun landgenote Sabine Appelmans en Kimberly Po (VS) verloren hun openings­partij.

Het Nederlandse duo Kristie Boogert en Miriam Oremans had eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2000
New Haven